PND peut signifier :
 , le nom de plusieurs partis politiques ;
 Pli non distribuable ;
  ;
  ;
 Poids non décongelé.
 Post-nasal drip (PND) ou Écoulement post-nasal
 Parc National du Diawling